Ревердатто — фамилия. Известные носители:
 Ревердатто, Виктор Владимирович (1891—1969) — геоботаник, исследователь растительности Сибири, организатор науки, доктор биологических наук (1935), профессор (1925), лауреат Сталинской премии. Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Ревердатто, Владимир Викторович (род. 1934) — российский учёный-геолог, академик РАН (2000). Специалист в области геохимии, минералогии и петрографии.